Buckermann ist der Familienname folgender Personen:

 Jan Niklas Buckermann (* 1996), deutscher Unihockeyspieler
 Wilhelm Buckermann (1934–2004), deutscher Kommunalpolitiker (CDU)